Дријен може бити:

 Дријен (Дервента), насељено мјесто у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Дријен (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дријен (Зубин Поток), насељено мјесто у општини Зубин Поток, Ибарски Колашин, Србија